EVA  — аббревиатура:
 EVA —  — этиленвинилацетат, аббревиатура используется в стандарте DIN 7728;
 EVA —  — экономическая добавленная стоимость;
 EVA —  — внекорабельная деятельность, ВКД — выход человека в открытый космос из космического корабля или орбитальной станции.

Eva  — собственное наименование:
 Eva — женское имя Ева;
 Eva — году сингл группы Nightwish, вышедший в 2007, и композиция из их музыкального альбома Dark Passion Play.